Różne kraje nazywały serie swoich okrętów podwodnych oznaczeniem typ A:
 typ A składający się z 7 jednostek służących w United States Navy przed I wojną światową.
 Brytyjski typ A składał się z 13 jednostek i służył w Royal Navy w czasie I wojny światowej.
 typ Amphion lub Acheron składał się z 16 jednostek i służył w Royal Navy w czasie II wojny światowej znany także był jako typ A.
 Norweski typ A został zbudowany dla Królewskiej Marynarki Norwegii w 1913
 Hiszpański typ A składał się z trzech okrętów zwodowanych w 1917.

Nazwy okrętów